Power of the Dragonflame (c англ. «Мощь драконьего пламени») — пятый номерной альбом итальянской группы Rhapsody. Альбом завершает пятиальбомный сюжетный цикл Emerald Sword Saga, описывая развязку событий. С музыкальной точки зрения альбом был самой «тяжёлой» работой группы, демонстрируя некоторое влияние Manowar. Автор обложки — Марк Клиннерт.

Концепция 
Power of the Dragonflame завершает сагу, начатую в четырёх предыдущих альбомах. Потеряв волшебный меч, люди Алгалорда не могут противостоять ордам демонов, возглавляемым теперь воскресшей Королевой Проклятых. Враги берут штурмом Анцелот, тяжело раненый Воин Льда попадает в плен. Война кажется проигранной. Но мать-земля Гея взывает к Даргору, видящему ужасы войны, и тот изменяет отцу. Даргор атакует и убивает Королеву Проклятых, а умирающий Воин Льда утягивает в болото предводителя демонов. Зов Геи пробуждает каменных горгулий, стражей Анцелота, и те приходят на помощь Даргору. После изгнания орд демонов, Даргор, стыдясь своих прошлых преступлений, скрывается от людей. На этом кончается легенда летописца Арезиуса.

Список композиций 
 «In Tenebris» 1:27
 «Knightrider of Doom» 3:56
 «Power of the Dragonflame» 4:24
 «the March of the Swordmaster» 5:01
 «When Demons Awake» 6:46
 «Agony is My Name» 4:53
 «Lamento Eroico» 4:36
 «Steelgods of Last Apocalypse» 5:45
 «the Pride of the Tyrant» 4:49
 «Rise From the Sea of Flames» 3:56
 «Gargoyles, Angels of Darkness» 18:55
 «Angeli Di Pietra Mistica»
 «Warlords' Last Challenge»
 «…And The Legend Ends…»

Все песни написаны Лукой Турилли и Алексом Старополи. В песне «March of the Swordmaster» использовалась французская народная мелодия из архивов Пьера Аттеньяна.

Участники записи

Rhapsody 
 Лука Турилли — гитара
 Фабио Лионе — вокал
 Алекс Старополи — клавишные

Приглашенные музыканты 
 Джей Лэндсфорд — чтение текста
 Саша Пэт — бас
 Тандерфорс — ударные
 Дана Лурье — скрипка
 Бриджет Фогл, Превин Мур — церковный хор
 Херби Ланганс, Чинция Риццо, Роберт Хунеке-Риццо, Оливер Хартманн, Миро Роденберг — хор

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте
 Сюжет альбома

Альбомы Rhapsody
Альбомы Limb Music